Киселёвский сельский совет ()

Николаевская область 
 Киселёвский сельский совет — Снигирёвский район.

Харьковская область 
 Киселёвский сельский совет — Первомайский район.

Херсонская область 
 Киселёвский сельский совет — Белозёрский район.

Черкасская область 
 Киселёвский сельский совет — Катеринопольский район.

Черновецкая область 
 Киселёвский сельский совет — Кицманский район.

Черниговская область 
 Киселёвский сельский совет — Менский район.
 Киселёвский сельский совет — Черниговский район.